Cesar oder César steht für:
 Cesar (Familienname), Familienname, dort auch zu Namensträgern sowie Künstlernamen
 César, französischer Filmpreis
 César (Vorname), französischer, spanischer und portugiesischer männliche Vorname
 César (Rebsorte), rote Rebsorte

Cesar steht für folgende

Orte:
 Cesar (Oliveira de Azeméis), Gemeinde in Portugal
 Departamento del Cesar, Departamento in Kolumbien

geografische Objekte:
 Río Cesar, Fluss in Kolumbien

Marken:
 César (Automarke), französische Automarke
 Cesar, Tierfutter-Marke, siehe Mars Incorporated

Siehe auch:
 Caesar (Begriffsklärung)
 Cezar